Kiko Kawashima (1966), vrouw van prins Akishino van Japan
Kiko, bijnaam van Francisco Miguel Narváez Machón (1972), Spaans voetballer
Kiko, bijnaam van Francisco José Olivas Alba (1988), Spaans voetballer
Kiko, bijnaam van Kheireddine Zarabi (1984), Algerijnse voetballer
Kiko, bijnaam van Francisco Femenía (1991), Spaans voetballer
Kiko, Japanse Qigong, jisei-kiko uit de Tokitsu-ryu school van de Japanse meester Kenji Tokitsu.
Kiko (geit), een geitenras uit Nieuw-Zeeland